Алекса́ндр Макси́мович Амо́сенков ( — ) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, начальник разведки 2-го дивизиона 473-го артиллерийского полка 99-й стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, лейтенант.

Герой Советского Союза (), полковник запаса.

Биография 

Родился  в деревне Крутое ныне Велижского района Смоленской области в крестьянской семье. По национальности русский. Член КПСС с 1953 года. Окончил среднюю школу.

В рядах Красной Армии с 1939 года. Окончил Тбилисское артиллерийское училище. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Особо отличился начальник разведки дивизиона лейтенант Амосенков в ночь на 5 декабря 1944 года, когда в целях разведки первым преодолел реку Дунай накануне форсирования её силами полка в районе города Эрчи к югу от Будапешта (Венгрия), обнаружил и выяснил расположение системы огня и инженерных заграждений в обороне противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Амосенкову Александру Максимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3770).

После войны продолжал службу в ВС СССР. В 1954 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1970 года полковник Амосенков в запасе. Жил в Москве. Умер 27 января 1993 года, похоронен в родной деревне.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 3770)
 Орден Ленина
 Два ордена Отечественной войны I степени
 Три ордена Красной Звезды
 Медали, в том числе:
 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 
 В мае 1993 года прах А. М. Амосенкова захоронен на родине — в деревне Крутое,  Смоленской области.
 Имя Героя носит Крутовская сельская школа.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Тбилисского высшего артиллерийского командного училища
Артиллеристы Великой Отечественной войны